Марія Шарапова була чииною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Лі На з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2013